Морони:

 Морони — самый большой город, столица и место расположения правительства Союза Коморских островов.
 Морони, Бебо (род. 1959) — итальянский музыкальный критик и журналист.
 Морони, Джованни Баттиста (ок.1522–1578) — итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в.
 Морони, Лука (род. 2000) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2017).